Voici la liste des planètes mineures numérotées de 517001 à 518000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 517001 à 518000

517001-517100

517101-517200

517201-517300

517301-517400

517401-517500

517501-517600

517601-517700

517701-517800

517801-517900

517901-518000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000